Видима може да се отнася за:
 Видима – река в България
 Идеал Стандарт – Видима – предприятие в Севлиево, България
 ВЕЦ Видима – ВЕЦ в община Севлиево
 Видима (квартал) – квартал на град Априлци, област Ловеч
 ПФК Видима-Раковски (Севлиево) – футболен отбор от град Севлиево